Pilica – fiume della Polonia
Pilica – città della Polonia del voivodato della Slesia